Christian Kalkbrenner (1755 - 1806), compositeur et musicologue allemand ;
 Friedrich Kalkbrenner (1785 - 1849), compositeur et pianiste français d'origine allemande ;
 Fritz Kalkbrenner (1981 -), DJ allemand petit frère de Paul Kalkbrenner ;
 Paul Kalkbrenner (1977 -), producteur et DJ allemand.

Patronyme germanique